Latisha Chan e Martina Hingis erano le detentrici del titolo, ma Hingis si è ritirata al termine della stagione 2017. Chan non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Elise Mertens e Demi Schuurs hanno sconfitto Barbora Strýcová e Andrea Sestini Hlaváčková con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (finale) 
  Ashleigh Barty /  Coco Vandeweghe (secondo turno, ritirate)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarti di finale)

 Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
 Elise Mertens /  Demi Schuurs (campionesse)
 Nicole Melichar /  Květa Peschke (quarti di finale) 
 Lucie Hradecká /  Ekaterina Makarova (secondo turno)

Wildcard 

  Duan Yingying /  Wang Yafan (quarti di finale)

 Jiang Xinyu /  Wang Qiang (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Wuhan Open 2018